Le terme de Louve de France a, en histoire de France, qualifié Isabelle de France (1295-1358), fille de Philippe le Bel.

L'expression a aussi été employée par Maurice Druon pour  le titre de l'un de ses romans de la série des Rois maudits (tome 5), paru en 1959 : La Louve de France.